Le district de Weibin (卫滨) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine ;
 Le district de Weibin (渭滨) est une subdivision administrative de la province du Shaanxi en Chine.

Homonymie de toponyme